Wackerstall ist der Ortsname von

 Wackerstall (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Wackerstall (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern